Esistono numerosi testi noti come Dichiarazione di Ginevra:

Dichiarazione dei diritti del fanciullo (Lega delle Nazioni, marzo 1924)
Dichiarazione di Ginevra (1948) – dichiarazione di medici dedicata ad un'umanizzazione della medicina
Dichiarazione di Ginevra del primo Forum Economico delle Regioni d'Europa (gennaio 1996)
Dichiarazione di Ginevra sul futuro dell'organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (settembre 2004)
Dichiarazione di Ginevra sulla violenza armata e lo sviluppo (7 giugno 2006)